Тчаново — название населённых пунктов:

Россия 
 Тчаново — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области.
 Тчаново — деревня в Угличском районе Ярославской области.